Henri Frager (1897-1944), résistant français ;
 Malcolm Frager (1935-1991), pianiste américain ;
 Tom Frager (né en 1977), surfeur et auteur-compositeur-interprète français.
 Frager, électrotechnicien ou physicien, (peut-être aussi marque ou toponyme), associé à la spire de Frager.